Гарвардский университет (Гарвард) () — один из самых известных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж (входит в состав Бостонской городской агломерации), штат Массачусетс.

По состоянию на 2010 год в Гарварде работает около 2100 преподавателей и учится около 6700 студентов и 14500 последипломников. 75 лауреатов Нобелевской премии были связаны с университетом как студенты, преподаватели или сотрудники. Гарвардский университет занимает первое место в стране по числу миллиардеров среди выпускников, а его библиотека — крупнейшая академическая в США и третья по величине в стране.

Гарвард входит в группу элитных американских университетов — Лигу плюща.

Гарвард имеет самый большой эндаумент (целевой капитал) в мире, который по состоянию на 2022 год составляет 50,9 млрд долларов США.

История 
Старейший из университетов США, Гарвард был основан 8 сентября 1636 года. Назван в честь английского миссионера и филантропа Джона Гарварда. Хотя он никогда официально не был связан с церковью, в колледже обучалось главным образом унитарное и конгрегационалистское духовенство. В 1643 году английская аристократка Энн Рэдклифф учредила первый фонд для поддержки научных исследований. В течение XVIII века программы Гарварда становились более светскими, и к концу XIX века колледж был признан центральным учреждением культуры среди элиты Бостона. После гражданской войны в США, президент Гарварда Чарльз Эллиот после сорока лет правления (1869—1909) преобразовал колледж и зависимые от него школы профессионального образования в централизованный исследовательский университет; Гарвард стал одним из основателей Ассоциации американских университетов в 1900 году.

Гарвардский университет поддерживает дружеское соперничество с Массачусетским технологическим институтом, которое восходит ещё к 1900 году, когда было официально согласовано слияние двух школ. Сегодня два учебных заведения сотрудничают в плане совместных конференций и программ.

Структура 

Университет включает в себя 13 отдельных академических подразделений — 12 школ и Институт перспективных исследований Рэдклифф — с кампусами по всему Бостону.

Включает 7 факультетов.
 Факультет искусств и наук (осн. 1890, крупнейшее университетское подразделение), в составе которого:
 Гарвардский колледж для студентов, получающих степень бакалавра (1636)
 Высшая школа искусств и наук (1872)
 Школа инженерных и прикладных наук (2007) — в 2007 году в результате преобразования существующего с 1847 года соответствующего подразделения Гарварда появилась .
 Отделение непрерывного образования, в составе которого:
 Гарвардская летняя школа (1871)
 Школа расширенного образования (1910)
 Гарвардская медицинская школа (1782)
 Гарвардская школа стоматологии (1867)
 Гарвардский институт богословия (1816)
 Гарвардская школа права (1817)
 Гарвардская школа бизнеса (1908)
 Высшая школа дизайна (1914)
 Гарвардская высшая школа педагогических наук (1920)
 Институт общественного здравоохранения (1922)
 Гарвардский институт государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди (1936)

В 1999 году существовавший с 1879 года престижный женский гуманитарный частный Рэдклифф-колледж был преобразован в Гарвардский .

Филиалами университета являются музей археологии и этнологии Пибоди и Гарвардский музей естественной истории. Имеется Гарвардский художественный музей.

Дополнительное военное образование 
Студенты Гарвардского университета, являющиеся гражданами США, в период обучения в бакалавриате имеют возможность также пройти курсы подготовки офицеров резерва (ROTC). В университете действуют три обособленных учебных подразделения, готовящие офицеров, соответственно, для нужд Армии США (), Военно-морских сил США и Корпуса морской пехоты США (), Военно-воздушных сил США ().

Гарвардский университет является одним из первых в истории США вузов, где были организованы курсы подготовки офицеров резерва; ROTC при Гарварде был организован в 1916 году. В 1971 на волне антивоенных настроений курсы подготовки офицеров резерва при Гарвардском университете были упразднены. Возвращению ROTC в Гарвард долгое время препятствовал закон Не спрашивай, не говори (), поскольку он воспринимался как ущемляющий права и свободы гомосексуальных студентов университета. Однако после отмены этого закона курсы подготовки офицеров резерва стали возвращаться в Гарвард. Так,  вернулся в университет в 2011 году,  — в 2012 году,  — в 2016 году.

Кампусы 

85 га основного кампуса университета находится в так называемом «Гарвардском дворе»  в Кембридже, примерно в 5,5 км к северо-западу от центра Бостона.
Бизнес-школы и спортивные объекты, в том числе Гарвардский стадион, расположены на реке Чарльз в Аллстоне, а объекты медицинского и стоматологического факультета находятся в Лонгвуде.

В Гарвардском парке находятся центральные административные здания, основные библиотеки университета, академические здания, большинство общежитий для первокурсников, а также корпуса Сивера и Юниверсити, и мемориальная церковь. Девять из двенадцати жилых «домов» для студентов, начиная со второго курса, расположены к югу от Гарвардского двора и вблизи реки Чарльз. Три других находятся в жилом районе в полумиле к северо-западу от парка в так называемом четырёхугольнике (отсюда название этих трёх домов — Куад Хаус (Quad House)). Станция красной линии метро под названием «Гарвардская площадь» обеспечивает студентов общественным транспортом.

Гарвардская школа бизнеса и спортивные объекты университета, в том числе Гарвардский стадион, занимают 145 га площади в городе Оллстон. Мост им. Джона Уикса соединяет Оллстон с Лонгвудом, где находятся Гарвардская медицинская школа, школа стоматологии, Гарвардская школа общественного здравоохранения, кампусы которых занимают 8,9 га земли и находятся в 3,3 км к юго-западу от центра Бостона и 5,3 км от главного корпуса в Кембридже. Частные автобусы соединяют корпуса в Лонгвуде и университетский городок в Кембридже, следуя по Массачусетс-авеню через Массачусетский технологический институт.

Система «домов» 
Почти все студенты Гарвардского университета и колледжа с первого курса живут в общежитиях на территории кампуса, в пределах или вблизи Гарвардского двора. Студенты, которые имеют хорошие оценки или иные достижения, живут в так называемых «домах», которые являются как местом проживания, так и административным подразделением университета, помогающим студентам адаптироваться в социальной среде учебного заведения. Общежития и дома — разные структуры университета, которые не стоит путать.

Подобная система проживания была учреждена президентом Гарварда Эбботом Лоуренсом Лоуэллом в 1930-х годах для борьбы с пагубными привычками и социальной стратификацией среди студентов вне кампуса. Лоуэлл принял решение обеспечить студента жилплощадью на протяжении всего обучения в университете. В домах была столовая и так называемая «общая комната», в которой был старший студент, руководящий академическим и дисциплинарным состоянием дома.

Девять домов Ривер Хаус (River House) находятся в южной части гарвардского двора, между парком и рекой Чарльз и включают в себя:
 Адамс Хаус (Adams House) — назван в честь президента США Джона Адамса;
 Данстер Хаус (Dunster House) — в честь первого президента Гарварда Генри Данстера;
 Эллиот Хаус (Eliot House) — в честь президента Гарварда Чарльза Эллиота;
 Кёркленд Хаус (Kirkland House) — в честь президента Гарварда Джона Кёркленда;
 Леверетт Хаус (Leverett House) — в честь президента Гарварда Джона Леверетта;
 Лоуэлл Хаус (Lowell House) — в честь создателя системы домов, президента Гарварда Эббота Лоуэлла;
 Метер Хаус (Mather House) — в честь президента Гарварда Инкриса Метера;
 Куинси Хаус (Quincy House) — в честь президента Гарварда и мэра Бостона Джозайи Куинси III;
 Уинтроп Хаус (Winthrop House) — назван в честь двух носителей этой фамилии: колониста Джона Уинтропа и его праправнука Джона Уинтропа, профессора математики и естественной философии.

Три дома Куад Хаус (Quad House) располагаются в полумиле от гарвардского парка и размещены совместно с колледжем Рэдклиффа с тех пор, как они объединили свои жилые системы с Гарвардом в 1977 году:
 Кэбот Хаус (Cabot House), ранее известный как Саус Хаус (South House) — назван в честь спонсоров Томаса Кэбота и Вирджинии Кэбот;
 Керриер Хаус (Currier House) — назван в честь выпускницы Рэдклиффа Одри Брюс Керриер;
 Форсхаймер Хаус (Pforzheimer House) или сокращённо PfoHo — назван в честь гарвардских вкладчиков Карла и Кэрол Форсхаймер.

Тринадцатый дом, носящий название Дадли Хаус (Dudley House), является нежилым, но выполняет административные и социальные функции, например, для собраний, а также для проживания некоторых аспирантов. Назван в честь Томаса Дадли, который подписал Устав Гарвардского университета, будучи губернатором колонии Массачусетского залива.

Руководство 
Руководством Гарварда занимаются две административные организации: президент университета и стипендиаты (так же известные как «Гарвардская корпорация») и Гарвардский совет наблюдателей (контроллеров). Президент университета — наиболее ответственное лицо, имеющее контроль над всем учебным процессом.

Лоуренс Бэкоу был избран 29-м президентом Гарварда в 2018 году.

Различные факты 

 Колокола звонницы Гарвардского университета ранее находились в Свято-Даниловом монастыре и были проданы советским правительством по цене бронзы в 1930-х годах. В 2007 году колокола были возвращены в монастырь, взамен на точные копии, отлитые в Воронеже.

 В Гарвардском дворе находится статуя сидящего Джона Гарварда, выполненная скульптором Даниэлем Френчем. Табличка под статуей гласит: «Джон Гарвард, основатель, 1638». Студенты университета называют эту скульптуру «Статуей тройной лжи». В действительности, сидящий мужчина — не Джон Гарвард, а студент университета Шерман Хор, который был выбран Френчем, потому что он был прямым потомком первых пуритан Новой Англии и стал моделью для скульптора; Джон Гарвард не был основателем университета, а только вкладчиком, пожертвовав ему свою библиотеку и половину состояния; университет был основан на два года раньше указанной даты — в 1636 году.

 Отметки на Гарвардском мосту сделаны в малораспространённой единице длины — смутах. В 1958 году студенты MIT решили измерить длину Гарвардского моста, соединяющего Бостон и Кембридж с помощью одного из своей компании — студента по имени Оливер Смут, которого в лежачем положении перемещали дальше и дальше, делая краской отметки. Общая длина моста составила «364.4 smoots plus one ear» (), а сама единица смут равна примерно 170 сантиметрам. После реконструкции моста в 1988 году городские власти стёрли все отметки, которые студенты постоянно обновляли. Однако вмешались полицейские, которым было удобно сообщать о происшествиях на мосту, ориентируясь по смутам, и линии восстановили. Сам Оливер Смут потом стал президентом Американского национального института стандартов, а впоследствии и возглавил Международную организацию по стандартизации.

 В честь Гарвардского университета назван астероид (736) Гарвард, открытый в 1912 году.

Прочее 
 Символика
Символом Гарварда является багровый цвет, такого же цвета гарвардская спортивная команда и университетская газета. Цвет был выбран голосованием и получил 1800 голосов студентов, хотя ассоциирование университета с различными оттенками красного можно проследить ещё до 1858 года, когда молодой аспирант Чарльз Уильям Эллиот, а позже президент университета, купил красные банданы для своей команды, чтобы участники могли их отличить во время ежегодной регаты.

 Спорт
Спортивная команда «Гарвард Кримсон» (букв. «Гарвардский багрянец») принимает участие в соревнованиях по 41 виду спорта в Национальной ассоциации студенческого спорта среди университетов Лиги Плюща.

 Выпускники

Гарвардский университет окончили 8 президентов США (Джон Адамс, Джон Куинси Адамс, Резерфорд Хейс, Теодор Рузвельт, Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди, Джордж Буш — младший, Барак Обама).

См. также

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Гарвардского университета

 
Ассоциация американских университетов
Появились в 1636 году в США